

Anno 
 427 o 427 a.C.

Codici 
 427 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Stockport, a 80 km da Adelaide, nell'Australia meridionale

Matematica 
 427 – numero